8-я у́лица Соколи́ной Горы́ — улица, располагающаяся в Восточном административном округе города Москвы, в районах Соколиная Гора и Измайлово между проспектом Будённого и Окружным проездом, пресекается с улицей Бориса Жигулёнкова и заканчивается входом в ПКиО Измайловский.

Происхождение названия 
Своё название улица получила в 1952 году в честь бывшей слободы «Соколиная гора», находившейся там в XVII веке, в которой располагался «потешный» соколиный двор царя Алексея Михайловича. Со временем образовался ряд улиц с названием «Соколиная гора» с 1-й по 10-ю, но спустя некоторое время 1-ю, 2-ю, 4-ю, 6-ю и 7-ю улицы упразднили.

В ноябре 2020 года улица была продлена за счёт участка Проектируемого проезда № 310 от улицы Бориса Жигулёнкова до Окружного проезда.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 5а — Школа № 688
 № 11а — Детский сад № 2090
 № 15 — Инфекционная клиническая больница № 2; Родильный дом ВАО при инфекционной больнице № 2; Морг при инфекционной больнице № 2
 № 15 к. 2 — Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом; Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбы со СПИДом

По чётной стороне:
 № 2 — Научно-исследовательский институт Медицины труда НИИ РАМН
 № 4 — Мосгаз ГУП Управление № 10 (Филиал)
 № 22 — Мосводоканал ГУП Аварийное ПУ Мосводопровода

Транспорт

Остановка 8-я улица Соколиной Горы 
Автобусы
№ т32, 86, 254, 702

Трамваи
№ 12, 36, 46

Остановка Улица Бориса Жигулёнкова 

Автобусы
№ 36, 83, 86, 141

Остановка Больница Соколиной Горы 
Автобус
№ 86 (конечная)

Примечания

Ссылки